Pallerols (la Baronia de Rialb), entitat de població de la Baronia de Rialb (la Noguera)
 Pallerols (Sant Feliu de Pallerols), entitat de població de Sant Feliu de Pallerols (la Garrotxa)
 Pallerols (Talavera), entitat de població de Talavera (la Segarra)
 Pallerols del Cantó, entitat de població de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell)